Жезл греческой работы Алексея Михайловича — самый ценный царский посох из подобных сокровищ, хранящихся в собрании Оружейной палаты Московского кремля.

Посохи или жезлы были неотъемлемым атрибутом монаршего наряда ещё со времен Ивана III. Посохи использовались своими владельцами главным образом в повседневной жизни, также и при торжественных церемониях — в отличие от скипетра, который был сугубо парадным, тронным украшением.

Самый драгоценный жезл был изготовлен лучшими мастерами Царьграда в 1658 году и доставлен царю Алексею Михайловичу греком Иваном Анастасовым в 1662 году.

Описание 
Жезл обильно украшен разноцветными эмалями (однако преобладает зелёный цвет). Жезл может развинчиваться. Он состоит из трости, шестигранного наконечника и навершия. Трость раскладная, она состоит из пяти частей. Наконечник отделяется от трости и навершия двумя золотыми яблоками полукруглой формы. На навершии жезл имеет лилию с маленьким крестиком наверху. Навершие жезла золотое, а трость и наконечник сделаны из серебра. По описанию вещей казны 1696 года значится:

В целом это первоклассное произведение греко-османского ювелирного дела украшают 178 алмазов, 259 изумрудов, 3 больших жемчужины и 369 розовых турмалина.

См. также 
 Жезл
 Регалии российских монархов

Литература 
 Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению государя императора Николая I: в 6 отд. и доп. к отд. III. — Репринтное издание 1849—1853 гг. — СПб.: Альфарет, 2006. — 2-е Отделение, С. 56.

Большой наряд
Оружейная палата Московского Кремля
Изделия с применением эмали
Исторические драгоценности
Скипетры